Adélaïde Labille-Guiard (1749-1803), une peintre, miniaturiste et pastelliste française
 Alfred Labille (1865-1930), maître verrier lillois
 Berthe Labille (1905-2001), féministe, enseignante et militante socialiste belge
 Daniel Labille (1932-2022), évêque français
 Jean-Pascal Labille (1961-), mutualiste et homme politique belge